Qissiat Nunaat bezeichnet:
 Qissiat Nunaat (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qissiat Nunaat (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland